Мелимука — українське козацьке прізвище.

 Мелимука Іван — український вчений у галузі медицини, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини Буковинського медичного університету.
 Мелимука Сергій Миколайович (пом. 2014) — український військовик, майор (посмертно), загинув у російсько-українській війні.
 Мелимука Юрій Миколайович (нар. 1932) — український радянський партійний діяч, 2-й секретар Тернопільського обкому КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.

Українські прізвища